«Пять принципов мирного сосуществования» (, «панча шила», ) — индийско-китайское соглашение 1954 года.

После конфликта между Китаем и Индией из-за Тибета, начавшегося в 1949 году, отношения были нормализованы в 1954 году подписанием индийско-китайского соглашения о Тибете. Индия признала Тибет частью Китая. В этом соглашении были провозглашены пять так называемых принципов «панча шила» (мирного сосуществования):

 Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета.
 Ненападение.
 Невмешательство во внутренние дела.
 Равенство и взаимная выгода.
 Мирное сосуществование.

Позднее эти принципы легли в основу итогового документа Бандунгской конференции 1955 года и движения неприсоединения в целом.

При Джавахарлале Неру пропагандировался лозунг «Индийцы и китайцы — братья» (Хинди чини бхай бхай, в 1955 году появился аналогичный лозунг Хинди руси бхай бхай о советско-индийской дружбе).

Мирное сосуществование было прервано китайско-индийской пограничной войной 1962.

«Панча шила» посвящена одноимённая «песня советско-индийской дружбы» на русском языке (автор музыки Вано Мурадели, слова В. Харитонова).

См. также 
 Панча Шила (буддизм)

Ссылки 
 

Международные договоры
История Индии
История Китая
Договоры по алфавиту